Ольхова́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ольховая улица — улица в Абакане.
 Ольховая улица — улица в Вологде.
Ольховая улица — улица в Видном
Ольховая улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района Казани.
 Ольховая улица — улица в Липецке.
 Ольховая улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Ольховая улица — улица в городе Львове.